La première apparition du breakdance aux Jeux olympiques aura lieu en 2024 aux Jeux de Paris 2024. C’est à Buenos Aires que ce sport fut présenté au public olympique lors des Jeux olympiques de la jeunesse de 2018 et la discipline est également présente en 2022 aux Jeux mondiaux à Birmingham pour la première fois.

Histoire 
Le 21 février 2019, le Comité d'organisation des Jeux olympiques propose l'introduction de 4 nouvelles disciplines en 2024 : l'escalade, le surf, le skateboard et le breakdance. Pour le breakdance, cette proposition fait suite à son introduction aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2018 à Buenos Aires et aux bons résultats obtenus alors par les Français. Si cette annonce provoque joie et espoir dans le milieu du breakdance (Mounir Biba, vu comme le référent de la discipline en France, parle d'une « énorme victoire » avant même la validation de la proposition par le Comité international olympique), elle se heurte à plusieurs difficultés, notamment l'absence de structuration de cette discipline venue de la rue, et à la colère de plusieurs autres disciplines non invitées : « J’accepterai que l’on perde contre le squash mais contre le breakdance, c’est hallucinant » déclare dans L'Équipe Jean-Pierre Guiraud, président adjoint de la Fédération française de billard.

Le 7 décembre 2020, le programme est arrêté par la commission exécutive du CIO avec la confirmation de l'intégration du breakdance en tant que sport additionnel ; deux épreuves de b-boying, masculine et féminine sont au programme. Tony Estanguet, président du comité de direction des JO de Paris, justifie cette intégration du break dance, du skate, de l'escalade et du surf pour "parler à la jeunesse" et par le fait que ces disciplines ont la capacité "à être partagées sur les réseaux sociaux".

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 breakdance

Lien externe 
  CIO

Breakdance aux Jeux olympiques